Miscel·lània:
 Ambassador Motorcycles, fabricant anglès de motocicletes
 Ambassador (videojoc), videojoc de Commodore 64
 Hotel Ambassador (Los Angeles), hotel de Los Angeles